Независимые (Лихтенштейн) (, DU) — правоцентристская христианско-демократическая политическая партия Лихтенштейна.

История партии 

В начале второго десятилетия XXI века группа депутатов из Патриотического союзa во главе с Харри Квадерером (Harry Quaderer) образовали альяс «Независимые за Лихтенштейн». К 2013 году они переросли в партию. Так появилась самая молодая партия в этом маленьком государстве.

Современное положение 

В 2013 году произошёл дебют этой организации в политической жизни страны. Дебют оказался удачным, партия получила почти 30 000 голосов, что более 15%. На финише дебютанты оказались не последними среди четырёх партий, принявших участие в выборах.

По итогам парламентских выборов 2013 года партия имеет 4 из 25 представителей в парламенте Лихтенштейна.

На следующих выборах партия увеличила своё представительство в национальном парламенте до пяти депутатов.

В августе 2018 произошел раскол этой партии.

По итогам парламентских выборов 2021 года, партия не получила ни одного места.

Ссылки

Примечания 

Политические партии Лихтенштейна
Правоцентристские партии
Христианско-демократические партии